KMO steht für:
 Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium
 Karl-Marx-Orden
 Konfigurationsmanagement – Organisation und Planung
 den IATA-Code des Flughafens Manokotak Airport in Manokotak, Alaska 
 Kynurenin-3-Monooxygenase
 Manokotak Airport in Alaska, USA (IATA-Code)

Siehe auch:
 KMÖ

Abkürzung